Kronfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kronfuß (1872–1944), Architekt in Deutschland und Argentinien
 Karl Kronfuß (1858–1923), österreichischer Beamter und Volksliedsammler